

Торричелла — муніципалітет у регіоні Апулія, провінція Таранто.
 Торричелла-Пелінья — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція К'єті
 Торричелла-Верцате — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Торричелла-ін-Сабіна — муніципалітет у регіоні Лаціо, провінція Рієті
 Торричелла-Сікура — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція Терамо
 Торричелла-дель-Піццо — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Кремона

Торрічелла-Таверне — громада в кантоні Тічино